Obljak je ime več otočkov na Hrvaškem:

 Obljak, otoček v skupini Brionskih otokov
 Obljak, otoček južno od Korčule
 Obljak, otoček zahodno od Molata